Westall steht für

Personen:
 Robert Westall, britischer Schriftsteller (1929–1993)

Unternehmen:
 Westall (Automobilhersteller), britischer Automobilhersteller (1922)

Siehe auch:
 Vestal